Рейнгессен:

 Рейнгессен — исторический и винодельческий регион на западе Германии, в нынешней федеральной земле Рейнланд-Пфальц.
 Рейнгессен — крупнейший из 13 винодельческих регионов Германии.